Termina is een fictief land, dat voorkomt in The Legend of Zelda: Majora's Mask, een videospel uit de serie van The Legend of Zelda. Nadat het kwaad werd bestreden in Hyrule, maakte Link een lange reis om een "vriend" te vinden die hij had verloren tijdens de Imprisoning War. 

In de Lost Woods wordt hij echter bestolen door een Skull Kid, die een vreemd masker draagt. Later blijkt het om Majora's Mask te gaan. Na een achtervolging, valt Link in een groot gat in een boom en komt uiteindelijk terecht in Termina.

The Legend of Zelda
Fictief land